Max-Weber-Platz – plac w Monachium
 Max-Weber-Platz – stacja metra w Monachium